Прокопий Степанович Зворыкин (, Муром, Владимирская губерния — , Муром, Российская империя) — русский государственный и общественный деятель, городской голова города Мурома (1870—1880); купец, потомственный почетный гражданин.

Биография 
Числился муромским купцом первой гильдии и проживал в городе по адресу ул. Рождественская (ныне ул. Ленина, дом 5). В 1879 году надстроил в доме второй этаж.

С 1870 по 1880 год был на выборной должности муромского городского головы и в период руководства городом, активно продвигал идею строительства реального училища.

Скончался 5 июня 1883 года и похоронен на Напольном кладбище, рядом со Всехсвятской церковью.

Семья 
 Жена — Анна Ивановна Зворыкина (1825-?)
 Сын — Сергей Прокопьевич Зворыкин (1864—1890)
 Сын — Степан Прокопьевич Зворыкин
 Дочь — Александра Прокопьевна Каменская

Примечания 

Градоначальники Мурома
Похороненные на Напольном кладбище